Kassei, kleine ronde (zwerf)stenen die worden gebruikt voor de aanleg van verharde wegen
Zwerfsteen, steen of kei die door een gletsjer of ijskap is meegevoerd